Александр Иванович Зайцев: Зайцев, Александр Иванович (род. 1923) — советский и российский электроэнергетик.
 Зайцев, Александр Иванович (род. 1957) — советский и российский физикохимик.